Cotonnier est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certaines plantes produisant, à l'état sauvage ou en culture, du coton. C'est le cas des espèces du genre Gossypium.

On appelle également « cotonnier » d'autres plantes qui ne produisent pas de coton. Ce sont parfois des espèces utilisées comme plantes ornementales.

Gossypium 
Toutes les espèces du genre Gossypium ne sont pas appelées « cotonnier ».

Parmi les espèces, quatre sont à l'origine des cultivars utilisés actuellement pour la production de coton :
 Gossypium arboreum - le cotonnier en arbre,
 Gossypium barbadense - le cotonnier créole ,
 Gossypium herbaceum - le cotonnier herbacé ,
 Gossypium hirsutum, le cotonnier "mexicain" (fournit environ 90% de la production mondiale de coton)

Ces cotonniers sont parfois appelés simplement « coton ». On parlera facilement d'un « champ de coton ».

De ces plantes cultivées depuis près de , on utilise différentes parties :
 les poils fibreux  (coton), plus ou moins longs suivant les espèces et les variétés,
 le duvet des graines (linters),
 la graine riche en huile et en protéines.

Cotoneaster 
Certaines espèces de ce genre sont appelées « cotonnier ».

 Cotonnier du Dauphiné -  Cotoneaster delphinensis Châtenier,
 Cotonnier à feuilles entières ou néflier cotonnier  - Cotoneaster integerrimus Medik.
Ce sont des plantes proches du néflier.

Autres 
 Gomphocarpus fruticosus est appelé faux-cotonnier.

Articles connexes 
 Graine de cotonnier

Notes et références 

Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu
Malvaceae
!Cotonnier
Plante oléagineuse
Plante à fibres